Mouzinho de Albuquerque ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (1855–1902), portugiesischer Militär und Beamter, Schutzpatron der Kavallerie
 José Mouzinho de Albuquerque (1886–1965), portugiesischer Springreiter, Offizier und Militärattaché
 Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque (1792–1846), portugiesischer Militär und Staatsmann

Siehe auch:

 Praça de Mouzinho de Albuquerque